Stora Hålevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hålevatten (Lindome socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun och Mölndals kommun,  (14,6 ha)
Stora Hålevatten (Tölö socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (4 ha)

Se även
Hålevatten, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn